Mego (Griekenland), een Grieks historisch motorfietsmerk
Mego (München), een Duits historisch motorfietsmerk
 Mego is de professionele termijn die de tendens van convergerende digitale media uitdrukt

MEGO kan verwijzen naar:
MEGO, een constructiebedrijf